Ferrovie del Governo del Giappone – società ferroviaria attiva tra il 1872 e il 1949
 Ferrovie Nazionali Giapponesi – società ferroviaria attiva tra il 1949 e il 1987

Pagine correlate 
 
Japan Railways